Tage Nielsen kan henvise til flere personer:

 Tage Nielsen (biografdirektør) (1900-1971) – en dansk direktør for Palladium
 Tage Nielsen (direktør) (1902-1973) – en dansk direktør
 Tage Vorsaa Nielsen (1905-1944) – en dansk frihedskæmper fra modstandsgruppen BOPA
 Tage Verner Gyldenløve Nielsen (1909-1983) – en dansk officer
 Tage Nielsen (chefredaktør) (1909-1991) – en dansk chefredaktør
 Tage Nielsen (arkitekt) (1914-1991) – en dansk arkitekt
 Tage Nielsen (frihedskæmper) (1916-1945) – en dansk frihedskæmper (Tage Marius Nielsen)
 Tage Nielsen (komponist) (1929-2003) – en dansk komponist og tidligere rektor på Det Jyske Musikkonservatorium
 Tage Nielsen (bokser) (født 1963) – en tidligere dansk professionel bokser i letsværvægt.